9. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane w Birmingham w Wielkiej Brytanii w dniach 6 – 9 sierpnia 1987 r.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1987
1987 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii